Уэстфилд () — город в округе Хампден, Массачусетс, США. Был основан в 1660 году. Прилегает к агломерации города Спрингфилд. По данным на 2010 год население составляло 41 094. Код FIPS 25-76030.

Демография 
По данным переписи населения 2010 года в городе проживает 41 094 жителей в составе 15 335 домашних хозяйств и 10 041 семей. Плотность населения составляет 332,2 человека на км². На территории города насчитывается 16 075 жилых строений, при плотности застройки 128,0 строения на км². Расовый состав населения: белые — 92,8 %, афроамериканцы — 1,6 %, коренные американцы (индейцы) — 0,3 %, азиаты — 1,3 %, гавайцы — 0,0 %, представители других рас — 2,2 %, представители двух или более рас — 1,8 %. Испаноязычные составляли 7,5 % населения.

В составе 31,5 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 53,0 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 10,6 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 32,3 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 25,9 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 10,9 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,54 человека, и средний размер семьи 3,07 человека.

Возрастной состав округа: 23,8 % моложе 18 лет, 12,6 % от 18 до 24, 28,0 % от 25 до 44, 21,9 % от 45 до 64 и 13,7 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 36 лет. На каждые 100 женщин приходится 93,7 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 90,8 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 45 240 USD, на семью — 55 327 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 38 316 USD против 27 459 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 20 600 USD. Около 6,9 % семей и 11,3 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 16,2 % молодежи (тех кому ещё не исполнилось 18 лет) и 9,5 % тех кому было уже больше 65 лет.

Известныe уроженцы и жители 
 Killswitch Engage — метал-группа
 Ржевский, Фредерик (род. 1938) — композитор
 Тейлор, Эдвард (1642—1729) — поэт

Примечания

Ссылки 
 Macaroni Kid Westfield-Southwick Edition Find all the family-friendly events going on each week in your area!
 Official Site
 Westfield State University
 Westfield Athenaeum, the library in Westfield
 Westfield is home to Barnes Airport, which hosts The 104th Fighter Wing
 A Record of Marriages, Births and Deaths in Westfield, Massachusetts Prior to the Year 1700 — Communicated by the Rev. Emerson Davis of that town, Corresponding Member of the New England Historic-Genealogical Society 
 MHC Reconnaissance Town Survey Report: Westfield Massachusetts Historical Commission, 1982.

Города Массачусетса
Населённые пункты округа Хампден